Шездесет седмо фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у пролеће 1969. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест тимова. ФК Ујпешт Дожа је освојио првенство, што му је била десета титула, испред ФК Хонведа и ФК Ференцвароша. Из лиге су испали ФК Еђетертеш и ФК Егер Дожа.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS link
 http://www.nemzetisport.hu

1969.
Фудбал у 1969.